Чемпионат мира по трековым велогонкам 1895 года прошёл с 17 по 19 августа в Кёльне (Германская империя).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1895
Международные спортивные соревнования в Кёльне
Велоспорт в Германии
1895 год в Германии